Torralba (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Sassari
Torralba (Cuenca), een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
Fermin Torralba (1891–1939), een Filipijns politicus
Juan Torralba (1883–?), een Filipijns politicus
Ramón Torralba (1887–?), een Spaans voetballer